Спортивний клуб «Геренвен» (, ; ) — нідерландський футбольний клуб з однойменного міста, що виступає у найвищій лізі чеміпіонату Нідерландів. Найбільшими успіхами клубу є виграш Кубка Нідерландів у 2009 році та вихід до Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні 2000—01 років.

З 1994 року домашнім полем «Геренвена» є стадіон «Абе Ленстра», названий на честь колишнього футболіста , який помер у 1985 році. Зараз стадіон може вмістити 27 224 глядачів. Теоретично це означає, що майже всі жителі Геренвена (30 661 мешканець) можуть зайняти місце на стадіоні як глядачі.

Склад команди 
Станом на 5 травня 2021

Досягнення 
  Чемпіонат футбольної ліги Нідерландів / Ередивізі
  Срібний призер (3): 1946—47, 1947—48, 1999—2000
  Кубок Нідерландів
  Володар (1): 2008—09
  Фіналіст (2): 1992—93, 1996—97
  Суперкубок Нідерландів
  Фіналіст (1): 2009
  Ерстедивізі (рівень 2)
  Срібний призер (1): 1980—81
 Переможці плей-оф (2): 1989—90, 1992—93
  Тведедивізі (рівень 3)
  Чемпіон (1): 1969—70
 Переможці плей-оф (1): 1959—60

Виступи в єврокубках 
Геренвен брав участь в 16-ти сезонах європейських змагань
 результат, позначений * = перший зіграний матч

  Через проблеми безпеки в Ізраілі, гра була скасована УЄФА.
  Зіграно на Жозе Алвараде, Лісабон.

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 
 Статистика виступів «Геренвена» в єврокубках на сайті voetbalstats.nl  
 Профіль клубу на сайті worldfootball.net  
 Профіль клубу на сайті wildstat.ru  
 Профіль клубу на сайті footballdatabase.eu  

Спорт у Геренвені
Футбольні клуби Нідерландів
Футбольні клуби, засновані 1920
засновані в Нідерландах 1920
1920 у нідерландському спорті